Le  Grand Prix moto d'Europe 1992 est la sixième manche du championnat du monde de vitesse moto 1992. La compétition s'est déroulée du 29 au  sur le circuit de Catalogne près de Barcelone en Espagne. C'est la  du Grand Prix moto d'Europe.

Classement final 500 cm

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Europe
Europe
1992 en Espagne